Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша () — награда, учреждённая ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана великой венгерской «Золотой команды» 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии.

Критерии отбора 
 Гол должен быть красивым.
 В число претендентов должны входить различные голы, такие как голы, забитые с дальней дистанции, голы, забитые благодаря командным взаимодействиям, голы, забитые ударом через себя и т. д.
 При отборе должна учитываться важность матча, в котором отличился претендент (матчи сильнейших национальных сборных, матчи международных клубных турниров и матчи национальных чемпионатов топ-уровня. Чем важнее матч, тем больше шансов у претендента).
 Гол не должен являться результатом везения или ошибок противоборствующей команды.
 Гол должен быть забит по правилам Fair Play, то есть игрок должен вести себя на поле соответствующим образом и не должен быть, например, уличён в применении допинга.

Победители

См. также 
 Лучший гол недели TVGOLO

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на сайте fifa.com 

Награды ФИФА
Награды по алфавиту